Первая лига 1959 () — 21-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1959
Албания
1959 год в Албании